Kranzbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Gewässer:
 Kranzbach (Fleißbach), linker Zufluss des Fleißbachs (zur Sauer) vor Bollendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Kranzbach (Isar), linker Zufluss der Isar nach Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern 
 Kranzbach (Kall), rechter Zufluss der Kall bei Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Kranzbach (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Siedlungsplatz der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schloss Kranzbach, bei Klais, Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Sonstiges:
 Kranzbach und Kranzbruchvenn, Naturschutzgebiet bei Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen